Raheem Shaquille Sterling MBE (Kingston, 1994. december 8. –) jamaicai születésű angol válogatott labdarúgó, a Chelsea támadó szélsője.

Pályafutása

Liverpool 

A 2011/2012-es szezon végén, már több alkalommal játéklehetőséget kapott Kenny Dalglish keze alatt. Egy esztendővel később beverekedte magát a kezdőcsapatba és már gólokat is szerzett a fiatal szélső.

Manchester City 
2015. július 12-én 49 millió fontért szerződtette az égszínkék manchesteri együttes, így minden idők tizenharmadik legdrágább játékosává vált mindössze 20 évesen.

Chelsea 
2022. július 13-án ötéves szerződést kötött a Chelsea csapatával.

Válogatott 
Sterling ifjúsági szinten Angliát képviselte. Később is úgy döntött, hogy marad az európai válogatottnál, pedig jamaicai származása miatt a karibi ország csapatában is játszhatott volna. Roy Hodgson angol szövetségi kapitány behívójára válaszul azonban bekerült a "háromoroszlánosok" keretébe. Első felnőtt mérkőzésén kezdőként játszott a Svédország elleni 2–4-re elveszített barátságos találkozón 2012. november 14-én.

Magánélete 
Sterling Kingstonban született egy keresztény jamaicai családban. Édesanyjával és nővérével, 5 éves korában emigráltak Londonba. Négy évvel később, a Jamaicában maradt édesapját meggyilkolták.

2012-ben egy rövid kapcsolatából megszületett Melody Rose névre keresztelt lánya.

Statisztika

Klub 
 Utoljára frissítve: 2022. november 6.

Válogatott 
2022. november 21. szerint.

Sikerei, díjai 
Manchester City
Angol bajnok (4): 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22
Angol kupa (1): 2018–19
Angol ligakupa (5): 2015–16, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21
Angol szuperkupa (1): 2019

Magánélete 
Sterling Jamaicán nevelkedett nagyanyja mellett, majd 5 éves korában Londonba költözött édesanyjával. Fiatal kora ellenére van egy kislánya, Melody Rose és egy fia, Thiago. Sterling vallását tekintve keresztény.

Jegyzetek

Források

Külső hivatkozások 

Raheem Sterling profile  a The Football Association-on
Sterling adatlapja a Liverpool FC oldalán
LFChistory.net-profil
Raheem Sterling pályafutásának statisztikái a Topforward 
Sterling statisztikája a Transfermarkt honlapján

1994-ben született személyek
Angol labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Liverpool FC labdarúgói
A Manchester City labdarúgói
A Chelsea labdarúgói
A Golden Boy Award győztesei
A Premier League labdarúgói
Angol bajnok labdarúgók
Angol Ligakupa-győztes labdarúgók
FA-kupa győztes labdarúgók
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
Élő személyek
A 2022-es világbajnokság labdarúgói